Bundestagswahlkreis 207 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Worms (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Mainz (2005)
 Bundestagswahlkreis Montabaur (2002)
 Bundestagswahlkreis München-West (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis München-Süd (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Weilheim (1949 bis 1961)